Подгорное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Подгорное — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Подгорное — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Подгорное — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Подгорное — село в подчинении городской администрации Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, в 1990-е включено в состав города.
 Подгорное — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Подгорное — село в Фёдоровском районе Костанайской области, упразднено в 2005 году.
 Подгорное — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Подгорное — прежнее название села Кыргызсай Уйгурского района Алматинской области.
 Подгорное — прежнее название села Кумарык Рыскуловский района Жамбылской области.
 Подгорное — прежнее название села Саркырама в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Подгорное — село в Жеты-Огузском районе Иссык-Кульской области.
 Подгорное — село в Аламудунском районе Чуйской области.
 Подгорное — прежнее названия села Мазар-Булак в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Россия 
Алтай
 Подгорное — село в Майминском районе.

Башкортостан
 Подгорное — село в Кугарчинском районе.

Белгородская область
 Подгорное — село в Валуйском районе.

Бурятия
 Подгорное — село в Бичурском районе.

Воронежская область
 Подгорное — село в составе города Воронеж.
 Подгорное — село в Калачеевском районе.
 Подгорное — село в Новохопёрском районе.
 Подгорное — слобода в Подгоренском районе.
 Подгорное — село в Россошанском районе.
 Подгорное — железнодорожная станция.

Калининградская область
 Подгорное — посёлок в Багратионовском районе.
 Подгорное — посёлок в Гурьевском районе.
 Подгорное — посёлок в Неманском районе.
 Подгорное — посёлок в Черняховском районе.

Кемеровская область
 Подгорное — село в Ленинск-Кузнецком районе.

Кировская область
 Подгорное — деревня в Белохолуницком районе.
 Подгорное — деревня в Немском районе, упразднена в 1998 г.
 Подгорное — деревня в Слободском районе.

Красноярский край
 Подгорное — село в Енисейском районе.

Ленинградская область
 Подгорное — упразднённый посёлок в Полянском сельском поселении Выборгского района.
 Подгорное — посёлок в Первомайском сельском поселении Выборгского района.
 Подгорное — упразднённая деревня, ныне микрорайон Всеволожска.

Липецкая область
 Подгорное — село в Липецком районе.
 Подгорное — район города Липецка.
 Подгорное — деревня в Хлевенском районе.

Марий Эл
 Подгорное — деревня в Юринском районе.

Московская область
 Подгорное — деревня в Дмитровском районе.

Новгородская область
 Подгорное — село в Маловишерском районе.

Оренбургская область
 Подгорное — село в Кувандыкском районе.

Пензенская область
 Подгорное — село в Башмаковском районе.
 Подгорное — село в Мокшанском районе.

Приморский край
 Подгорное — село в Кировском районе.

Ростовская область
 Подгорное — село в Ремонтненском районе.

Самарская область
 Подгорное — село в Борском районе.

Саратовская область
 Подгорное — село в Аркадакском районе.
 Подгорное — село в Воскресенском районе.
 Подгорное — село в Романовском районе.
 Подгорное — село в Энгельсском районе.

Сахалинская область
 Подгорное — село в Тымовском районе.

Смоленская область
 Подгорное — деревня в Ельнинском районе.

Ставропольский край
 Подгорное — село в Андроповском районе.

Тамбовская область
 Подгорное — село в Староюрьевском районе.
 Подгорное — село в Уваровском районе.

Томская область
 Подгорное — село в Чаинском районе.

Удмуртия
 Подгорное — село в Киясовском районе.

Хабаровский край
 Подгорное — село в Николаевском районе.

Челябинская область
 Подгорное — село в Троицком районе.

Чечня
 Подгорное — село в Надтеречном районе.
 Подгорное — с 1944 по 1958 гг. название села Шалажи Урус-Мартановского района.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Подгорное — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.
 Подгорное — село в Городском округе Феодосия/Феодосийском городском совете.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Подгорное — село в Балаклавском районе.
 Подгорное — до 1965 года название села Поворотное.

Украина 
 Подгорное — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Подгорное — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Подгорное — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Подгорное — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Подгорное — село в Иршавском районе Закарпатской области.
 Подгорное — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Подгорное — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Подгорное — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Подгорное — село в Приморском районе Запорожской области.
 Подгорное — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Подгорное — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Подгорное — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Подгорное — село в Тарутинском районе Одесской области, Новотарутинский сельский совет.
 Подгорное — село в Тарутинском районе Одесской области, Подгорновский сельский совет.
 Подгорное — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Подгорное — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Подгорное — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Подгорное — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.
 Подгорное — село в Черниговском районе Черниговской области.
 Подгорное — с 1946 по 1995 год название села Йорданешты в Глыбокском районе Черновицкой области.
 Подгорное — с 1753 по 1784 год название города Славяносербск в Славяносербском районе Луганской области.

См. также 
 Подгорное — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 
 Киан-Подгорное
 Подгорное Алексово
 Подгорное Канаково
 Черемно-Подгорное
 Чуево-Подгорное